Michaił Frunze (1885-1925) – rosyjski dowódca wojskowy i działacz bolszewicki
Okręty:
 "Frunze" - radziecki pancernik z okresu międzywojennego (ex. "Połtawa")
"Frunze" - radziecki niszczyciel z okresu międzywojennego i II wojny światowej (ex. "Bystryj")
 "Frunze" - radziecki krążownik lekki z okresu powojennego projektu 68
 "Admirał Łazariew" (ex. "Frunze") – rosyjski krążownik atomowy

Miejscowości:
 Frunze – miasto w Tadżykistanie
 Frunze – wieś w Baszkiriii
 Frunze – wieś w Baszkiriii
 Frunze – wieś w Baszkiriii
 Frunze – wieś w Rosji
 Frunze – wieś w Rosji
 Frunze – wieś w Rosji
 Frunze – chutor w Rosji
 Frunze – wieś w Jakucji
 Frunze – wieś w Kazachstanie
 Frunze – wieś na Ukrainie
Zobacz też:
 Biszkek (w latach 1926-1991 Frunze) – stolica Kirgistanu
 Suvorovka (d. Frunze) – miasto w Azerbejdżanie
 Kadamdżaj (d. Frunze) – miasto w Kirgistanie